Vrchovrch (bulgariska: Върховръх) är ett berg i Bulgarien.   Det ligger i regionen Smoljan, i den sydvästra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Sofia. Toppen på Vrchovrch är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Vrchovrch är huvudsakligen lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Vrchovrch. Närmaste större samhälle är Devin,  km sydväst om Vrchovrch. 

I omgivningarna runt Vrchovrch växer i huvudsak blandskog. Runt Vrchovrch är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Smoljan (region)
Berg i Bulgarien 1000 meter över havet eller högre